Dladla ist der Familienname folgender Personen:

 Sunnyboy Dladla, südafrikanischer Opernsänger (Tenor) 
 Thuli Dladla, eswatinische Politikerin